„Токио Хотел“ (Tokio Hotel) е музикална група от Магдебург, Германия.

История 
Еднояйчните близнаци Бил Каулиц и Том Каулиц (родени на 1 септември 1989 г., Том е с 10 минути по-голям) се занимават с музика от деца. Том започва да свири на китара когато е на 6 години, а Бил пише първите си текстове на 7 години. След като започват шоу в техния роден град Лайпциг през 2001 г., Бил и Том се запознават с Густав Шефер (роден 8 септември 1988 г. в Магдебург) и Георг Листинг (роден на 31 март 1987 г. в Лайпциг). Техният подобен вкус за музика довежда до създаването на групата „Devilish“ („Дяволит“). През 2003 г. групата е намерена от музикалния продуцент Петер Хофман и скоро след това подписват договор със Sony BMG в Хамбург. Тогава се преименуват на „Tokio Hotel“ („Tokio“, защото обичат големи и енергични градове и харесват Токио и „Hotel“, защото групата постоянно обикаля по света, и се налага да пренощуват в хотели). Първият им сингъл e Durch den Monsun („През Пролетния Дъжд“) излиза на 15 август 2005 г. Той става хит след 6 дни прекарани в немския топ 100. Токио Хотел записват първия си албум „Schrei“ („Крещи“) и през септември 2005 г. той вече е на пазара. След масовата истерия около „Schrei“ („Крещи“), на пазара излиза и втората тава – „Zimmer 483“ („Стая 483“). Албумът е с по-силно звучене, но все пак с типичния „Токио Хотел“ ритъм. Издават и английски вариант на албума под името „Room 483“ както и английска версия на албума им „Schrei“! През 2008 правят турнета из целия свят и се подготвят за издаването на третия им студиен албум „Humanoid“. Също както предходните им албуми ги издават на немски и английски език. В него се забелязват по-тежки китари и видимо усещане на електронни инструменти като клавир! През 2010 правят турнето Welcome To Humanoid City Tour като обикалят повечето европейски страни! През 2011 решават да се скрият за известно време от публичността и всичко около тях затихва. През 2012 вокалиста Бил Каулитц прави дует с известната американска група Far East Movement и записват песента „If I Die Tomorrow“. След появата на тази песен се появяват слухове, че Токио Хотел са се разделили и Бил е решил да прави собствена соло кариера, но той го отрича като потвърждава в един от епизодите на Germany's Next Top Model където е гост-звезда, че работят върху четвъртия им студиен албум!
На 3 октомври 2014 г., групата издава четвъртия си албум, който се казва Kings of Suburbia. Първоначално е пуснат в продажба в Германия, а от 06.10 във всички останали страни в света.

Албумът е с доста по-различно звучене от това, което феновете на групата са свикнали да чуват от тях. Той е микс от различни жанрове – алтернатив рок, поп рок и електронна музика. Това обаче не пречи на албума да добие огромен успех и става номер 1 в 30 държави, в още 15 е в топ 5. Групата подготвя световното си турне, което ще е през 2015 г., но за момента са обявили датите само за Европа.

Много често бандата е считана за част от емо културата, но самият вокалист в интервю дадено за списание Браво отрича слуховете че са emocore band.

Членове на бандата 
 Бил Каулиц – вокалист, текстописец
 Том Каулиц – китарист, клавир, бекинг вокали
 Георг Листинг – бас китара, пиано, клавир, бекинг вокали
 Густав Шефер – барабанист, ударни инструменти, бекинг вокали

Дискография

Студийни албуми 
 2005: Schrei
 2007: Zimmer 483
 2007: Scream
 2009: Humanoid
 2014: Kings of Suburbia
 2017: Dream Machine

Компилации 
 2010: Best Of TH
 2011: Darkside of the Sun

Live албуми 
 2007: Zimmer 483 – Live in Europe
 2010: Humanoid City Live

Сингли 
 Durch den Monsun (2005)
 Schrei (2005)
 Rette Mich (2006)
 Der Letzte Tag (2006)
 Übers Ende der Welt (2007)
 Spring Nicht (2007)
 Monsoon (2007)
 Ready, set, go (2007)
 An deiner Seite (Ich bin da) (2007)
 1000 Meere (2007)
 Don't Jump (2008)
 Automatisch/Automatic (2009)
 Lass uns laufen/ World behind my wall (2010)
 Dark side of the sun (2010)
 Hurricanes und suns (2010)
 Mädchen aus dem all (2010)
 Love who loves you back (2014)
 Feel It All (2015)

Видео албуми 
 2005: Leb' die Sekunde – Behind the Scenes
 2006: Schrei – Live
 2007: Zimmer 483 – Live in Europe
 2008: Tokio Hotel TV – Caught on Camera
 2010: Humanoid City Live

Награди 
От излизането на сингъла „Durch den Monsun“ през 2005, Tokio Hotel успяха да спечелят 107 награди в различни категории и страни.

 2005

 2006

 2007

 2008

 2009

 2010

 2011

 2012

 2013

 2014

 2015

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 профил в Cherrytree records
 профил в Interscope records 
 Tokio Hotel във Facebook
 Tokio Hotel в Twitter
 Tokio Hotel в Google+
 Tokio Hotel в Instagram
 Tokio Hotel в MySpace
 Tokio Hotel в MTV